Kruškovac, slatki stolni liker
 Kruškovac (Gospić), naselje kod Gospića